Отаго — топоним.
 Отаго — полуостров в Новой Зеландии.
 Отаго — один из регионов Новой Зеландии.
  — новозеландский футбольный клуб.
 Университет Отаго — университет в Данидине.